Gualdo  peut signifier : 
Gualdo, une commune italienne de la province de Macerata dans la région Marches en Italie.
Gualdo Tadino, une commune italienne de la province de Pérouse, dans la région Ombrie, en Italie centrale.
Gualdo Cattaneo, une commune italienne de la province de Pérouse, dans la région Ombrie, en Italie centrale. 
Gualdo Priorato (1606 - 1678), un homme de guerre, héritier des condottieri de la Renaissance, diplomate et l'un des plus féconds historiens de l'Italie.